Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Александр Александрович (1867—1953) — русский востоковед, арабист, византинист.
 Васильев, Александр Александрович (?—1869) — русский морской офицер, капитан I ранга.
 Васильев, Александр Александрович (1901—1943) — советский патологоанатом, доктор наук, профессор.
 Васильев, Александр Александрович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Васильев, Александр Александрович (1919—1993) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Александр Александрович (род. 1934) — советский и российский учёный в области радиолокации.
 Васильев, Александр Александрович (род. 1946) — белорусский предприниматель, политик и политзаключённый.
 Васильев, Александр Александрович (род. 1958) — российский театральный художник, искусствовед и историк моды.